Боровина — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижне-Важского сельского поселения (до 2015 года входила в Климушинское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Климушинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 6 км, до деревни Климушино — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Вахрушево, Ивановская, Абакумовская, Самово.

По переписи 2002 года население — 73 человека (31 мужчина, 42 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

В деревне восстанавливается православный храм Спаса Нерукотворного, который был закрыт в конце 1920-х годов.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района